La Semana Trágica (Semaine tragique en espagnol) peut se référer à:

la Semaine tragique en Catalogne (juillet-)
la Semaine tragique en Argentine ()